Viñeta y/o su plural pueden referirse a:

Literatura 
 Representación literaria de un "instante" o breve momento sin continuidad ni pasado, donde se trata de captar las emociones, colores y sonidos narrados, en lugar de desarrollar una historia con planteamiento, nudo, y desenlace.
 En la historieta, una viñeta es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la historia.

Impuestos 
 Gravamen  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ,

Artes gráficas 
 Viñeta, en artes gráficas, un diseño decorativo, generalmente en libros, usado tanto para separar secciones o bloques o capítulos, como para simplemente decorar.

Publicaciones 
 Revista española Viñetas, ya desaparecida.

Festivales, espectáculos 
 El Festival Viñetas Sueltas, un evento de historieta celebrado en la Ciudad de Buenos Aires.